

Onomastica
 Massimiano – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
Massimiano (Marco Aurelio Valerio Massimiano) – conosciuto anche come Massimiano Erculio),  imperatore romano dal 1º marzo 286 al 305
 Galerio (Gaio Galerio Valerio Massimiano) – imperatore romano dal 305 al 311
 Magno Massimo o Massimiano – usurpatore romano dal 383 al 388
 Massimiano – primo arcivescovo di Ravenna dal 546 al 557
 Massimiano – poeta elegiaco latino